Normalidade (comportamento)
 Normal (matemática)
 Força normal
 Distribuição normal, um função distribuição de probabilidade contínua
 normal em química, ou Normal (abreviado N)
 Normal, nome dado no Brasil ao curso de formação de professores de ensino básico e médio

Cidades
 Normal (Alabama) 
 Normal (Illinois)

Média
 Normal, um filme de 2003
 Normal, um filme de 2007

Música
 Normal (álbum de Bumblefoot)
 Normal (álbum de Lulu Santos)
 The Normal, banda de Daniel Miller
 Normahl, banda punk alemã

Desambiguação